Kotawaringin Timur ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Tengah. Stand 2021 leben hier circa 416.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kotawaringin Timur ist die Stadt Sampit.

Geographie 
Kotawaringin Timur liegt in der westlichen Hälfte der Provinz Kalimantan Tengah. Der Regierungsbezirk grenzt im Norden und Osten an den Regierungsbezirk Katingan, im Süden an die Javasee und im Westen an den Kabupaten Seruyan. Administrativ unterteilt sich Kotawaringin Barat in 17 Distrikte (Kecamatan) mit 185 Dörfern, 168 Desa und 17 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Kotawaringin Barat 416.277 Menschen, die Bevölkerungsdichte beträgt 25 Personen pro Quadratkilometer. 86,5 Prozent der Einwohner sind Muslime, 8,0 Prozent Christen, 5,3 Prozent Hindus und 0,3 Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch eine kleine Minderheit an Konfuzianern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Tengah